

Bilješke 
NK Dobra Novigrad na Dobri je kažnjena oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 301

1986-87 2
Karlovac-2